Улица Мичу́рина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь русского советского биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина.

Белоруссия 
 Улица Мичурина — улица в Гродно.
 Улица Мичурина — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Мичурина — улица в Алма-Ате.

Крым 
 Улица Мичурина — улица в Феодосии.

Приднестровская Молдавская Республика (Молдавия) 
 Улица Мичурина — улица в Бендерах.
 Улица Мичурина — улица в Рыбнице.

Россия 
В Российской Федерации на октябрь 2017 года насчитывалось 1519 улиц, названных в честь Ивана Владимировича Мичурина.
 Улица Мичурина — улица в Абакане.
 Улица Мичурина — улица в Барнауле.
 Улица Мичурина — улица в Белгороде.
 Улица Мичурина — улица в Вельске.
 Улица Мичурина — улица в Верхней Пышме.
 Улица Мичурина — улица во Владикавказе.
 Улица Мичурина — улица во Владимире.
 Улица Мичурина — улица в Волгограде.
 Улица Мичурина — улица в Воронеже.
 Улица Мичурина — улица в Данкове.
 Улица Мичурина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Мичурина — улица в Жуковском.
 Улица Мичурина — улица в Йошкар-Оле.
 В Казани:
 Улица Мичурина — улица в Вахитовском районе (посёлок Аметьево) Казани.
 Улица Мичурина — улица в посёлке Киндери Советского района Казани.
 Улица Мичурина — улица в Кемерове.
 Улица Мичурина — улица в Кирове.
 Улица Мичурина — улица в Королёве.
 Улица Мичурина — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 В Курске:
 Улица Мичурина;
 Улица Мичурина — прежнее (до 1972 г.) название 1-й Вишнёвой улицы до включения деревни Мурыновка в состав города;
 2-я улица Мичурина — прежнее (до 1972 г.) название 2-й Вишнёвой улицы до включения деревни Мурыновка в состав города;
 Улица Мичурина — улица в Липецке.
 Улица Мичурина — улица в Лыскове. 
 Улица Мичурина — улица в Москве.
 Улица Мичурина — улица в Новосибирске.
 Улица Мичурина — улица в Новокузнецке.
 Улица Мичурина — улица в Орле.
 Улица Мичурина — улица в Самаре.
 Улица Мичурина — улица в Судиславле.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Мичурина — улица в Красносельском районе;
 Улица Мичурина — улица в Зеленогорске.
 Улица Мичурина — улица в Павловске.
 Улица Мичурина — улица в Саратове.
 Улица Мичурина — улица в Ставрополе.
 Улица Мичурина — улица в Таганроге.
 Улица Мичурина — улица в Тольятти.
 Улица Мичурина — улица в Томске.
 Улица Мичурина — улица в Туапсе.
 Улица Мичурина — улица в Уфе.
 Улица Мичурина — улица в Электростали.

Украина 
 Улица Мичурина — улица в Виннице.
 Улица Мичурина — улица в Запорожье.
 Улица Мичурина — улица в Ужгороде.
 Улица Мичурина — улица в Харькове.
 Улица Мичурина — улица в Хмельницком.
 Улица Мичурина — улица в Чернигове.

См. также 
 Мичуринская улица.
 Мичуринский проспект.
 Площадь Мичурина.
 Переулок Мичурина.

Примечания